

Rivieren 
 Maas, rivier in West-Europa
 De Afgedamde Maas, tussen de Maas en de Waal
 De Bergsche Maas, een gegraven rivier in Noord-Brabant
 De Binnenbedijkte Maas in de Hoeksche Waard
 De Brielse Maas, afgedamde rivier in Zuid-Holland
 De Nieuwe Maas, een rivier bij Rotterdam, vaak ook kortweg Maas genoemd
 De Oude Maas, een rivier in Zuid-Holland

Personen 
 Abraham Johannes Maas (1883-1939), grondlegger van de Nederlandse Luchtdoelartillerie
 Adrien Eugène Maas (1816-1886), Schevenings reder
 André Maas (1934-1997), voetballer en voetbaltrainer
 Annelies Maas (1960), Nederlands zwemster
 Bob Maas (1907-1996), Nederlands zeiler
 Cornald Maas (1962),  Nederlandse televisiepresentator
 Dick Maas (1951), Nederlands filmregisseur
 Frans Maas (doorverwijspagina) 
 Hidde Maas (1944), Nederlands acteur
 Jan Maas (doorverwijspagina) 
 Johannes Petrus Maas (1861-1941), Nederlandse beeldhouwer
 Nop Maas (1949), Nederlands literatuurhistoricus
 Paul Maas (doorverwijspagina)
 Peer Maas (1951), Nederlands wielrenner
 Peter Maas (doorverwijspagina) 
 Timo Maas (1969), Duitse dj
 Willem Maas (1897-1950), Nederlands architect

Overig 
 een maas, opening in een weefsel, bijvoorbeeld een net (textiel) of gaas
  amasi, yoghurtachtig product, in het Afrikaans maas

Zie ook 
 Maes (doorverwijspagina)